Wendel (beek), een beek in Twente
Wendel (Lassen County), een plaats in Californië
Wendel (bedrijf), een Franse beursgenoteerde investeringsmaatschappij
Wendel (voetballer), een Braziliaans voetballer
Abraham Jacobus Wendel, botanisch tekenaar
De Wendel, een Lotharingse familie van ijzer-en staalmagnaten